Joan II Malatesta de Sogliano fou fill de Malatesta I Malatestino de Sogliano i fou comte sobirà de Sogliano i senyor de Pennabilli, Verrucchio, Roncofreddo, Poggio dei Berni, Ciola dei Malatesti, Montegelli, Rontagnano, Savignano di Rigo, Pietra dell'Uso, Montebello, Montepetra i Strigara vers el 1352. Va adquirir les terres de Gaggio, Villalta (prop de Cesenatico), San Martino in Converseto, Montecodruzzo, Spinello i Raggiano. Va morir no més tard del 1358. Va deixar dos fills: Malatesta II Malatesta de Sogliano i Rambert II Malatesta de Sogliano.

Comtes de Sogliano